Мельничук — поширене українське прізвище, особливо в правобережній Україні.

А 

 Мельничук Алла Василівна — голова правління Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля», заслужений працівник соціальної сфери України.
 Мельничук Алла Антонівна (1952) — директорка Тираспольського об'єднаного музею, член Спілки письменників Придністров'я та Росії.
 Мельничук Анатолій Леонідович (1973) — український соціальний та економічний географ, кандидат географічних наук, асистент географічного факультету Київського національного університету.
 Мельничук Андрій Анатолійович (1975) — громадський та політичний діяч м. Києва, депутат КМР та голова Голосіївської РДА.
 Мельничук Андрій Васильович (1940) — український журналіст.
 Мельничук Аскольд (1954) — американський письменник українського походження, науковець, професор.

Б 
 Мельничук Богдан Іванович (1937) — український філолог, письменник, перекладач та журналіст.
 Мельничук Богдан Іванович (1952) — український письменник, журналіст та краєзнавець.

В 
 Мельничук Валентин Васильович (1947) — народний депутат України 4-го скликання, СДПУ(о).
 Мельничук Василь Андрійович (псевдо: «Чумак», «Славко», «Богун») (1914 — 1942) — обласний провідник ОУН на Станіславщині у 1941—1942 роках.
 Мельничук Василь Григорович (* 1957) — український футбольний арбітр.
 Мельничук Василь Олексійович (1952) — генеральний директор Укрзалізниці (2007—2008).
 Мельничук Віталій Григорович (1953) — Житомирський міський голова в 1990—1992 рр. Народний депутат Верховної Ради України першого скликання від Промислового округу міста Житомира.
 Мельничук Володимир Валерійович (1974—2014) — учасник Євромайдану, Герой Небесної Сотні, загинув від кулі снайпера.

Д 
 Мельничук Дмитро Олександрович (1986) — український футболіст.
 Мельничук Дмитро Олексійович (1943) — біолог, професор.

Є 
 Мельничук Євген Анатолійович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Мельничук Іван Васильович (1937—2008) — український палеогеограф, геоморфолог, доктор географічних наук, професор Київського національного університету.
 Мельничук Іван Григорович-«Галайда» — вояк УПА, учасник пропагандивного рейду в Румунію 1949 року.
 Мельничук Ігор Васильович (*1963) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Мельничук Ігор Сергійович (*1966) — український дипломат.
 Мельничук Ігор Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельничук Ігор Юрійович (*1965) — український рок-музикант, композитор.
 Мельничук Іван Петрович (*1981) — український скульптор.

Л, М 
 Мельничук Лідія Семенівна (1955—2005) — український історик.
 Мельничук Любомир Анатолійович ( 1983) — український громадський і політичний діяч. Депутат Львівської міської ради 6-го та 8-го скликань, керівник Львівської міської організації ВО «Свобода», член Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
 Мельничук Микола Степанович ( 1953) — український політик, міський голова Старокостянтинова.
 Мельничук Михайло Васильович (1948—2009) — народний депутат України 4-го та 5-го скликань, секретар Політради СПУ.

Н 
 Мельничук Назар Тарасович (1995) — український футболіст.
 Мельничук Наталія Юріївна (1956) — український філософ права, доктор юридичних наук, професор кафедри філомофії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ.
 Мельничук Неллі Іванівна (1937) — український художник по костюмах.

О 
 Мельничук Олег Анатолійович ( 1968) — український історик.
 Мельничук Олег Григорович ( 1967) — український підприємець, власник компанії «Мегастрой», Одеса.
 Мельничук Олег Михайлович ( 1995) — український військовий моряк, старшина I статті ВМС ЗСУ, командир буксира «Яни Капу».
 Мельничук Олександр Савич (1921—1997) — мовознавець, академік НАН України, член-кореспондент РАН.
 Мельничук Олександр Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельничук Олексій Владиленович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Мельничук Олена Олександрівна (1922—1992) — українська радянська скульпторка.

П 
 Мельничук Петро Михайлович (1901—1985) — греко-католицький священик, громадський діяч, папський шамбелян.
 Мельничук Петро Петрович — доктор технічних наук, професор, ректор Житомирського державного технологічного університету.

Р 
 Мельничук Роман Вікторович (1990—2015) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Мельничук Роман Федорович (1905—1960) — український художник-графік.
 Мельничук Руслана Русланівна (1986) — українська поетеса.

С 
 Мельничук Святослав Васильович (1926—2019) — український громадсько-культурний діяч, вояк УПА, засновник та диригент хору «Гомін Буковини», співзасновник товариства Просвіта ім. Т. Шевченка, засновник і голова братства ОУН-УПА на Буковині
 Мельничук Святослав Филимонович — Народний артист України, почесний громадянин Рівного.
  Мельничук Сергій Андрійович (1964) — український правозахисник.
 Мельничук Сергій Кирилович (1937—2002) — письменник, журналіст.
 Мельничук Сергій Петрович (1972) — засновник та перший командир батальйону «Айдар», Народний депутат України 8-го скликання з 27 листопада 2014.
 Мельничук Сергій Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельничук Станіслав Васильович (1995) — український спідвеїст.
 Мельничук Станіслав Тимофійович (* 1940) — український скульптор.
 Мельничук Степан Васильович (* 1948) — український вчений, педагог, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Мельничук Степан Зиновійович (1979) — український спортивний функціонер.
 Мельничук Степан Онуфрійович — вояк УГА, заступник командира «Червоної дванадцятки».

Т 
 Мельничук Тарас — учасник гурту «Телевізор на ремонті» (синтезатори, гітари і технології).
 Мельничук Тарас Богданович — український футболіст.
 Мельничук Тарас Русланович (1991—2018) — український актор театру та телебачення.
 Мельничук Тарас Юрійович (1939—1995) — поет, політв'язень, лауреат Шевченківської премії (1992).
 Мельничук Тетяна Віталіївна — старший солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Ф 
 Мельничук Федір Вікторович (1994—2016) — сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельничук Федір (1913—1949) — український військовик, діяч УПА, лицар «Бронзового хреста бойової заслуги».

Ю 
 Мельничук Юрій Володимирович — спортсмен, тренер СК «Епіцентр-Подоляни».
 Мельничук Юрій Степанович (1921—1963) — український письменник-публіцист, літературознавець, кандидат філологічних наук.
 Мельничук Юрій Степанович — старший викладач кафедри Рівненського державного гуманітарного університету заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Мельничук-Мартинюк Сергій Мойсейович (1933—2020) — український релігійний діяч, педагог, митрофорний протоієрей УПЦ КП.
 Мельнічук Сергій Іванович (1967—2013) — український підприємець, власник і президент поліграфічного підприємства ЗАТ "Холдингова компанія «Бліц-Інформ»

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук